Mittelafrika steht für:

 eine Region in Afrika, siehe Zentralafrika
 Deutsch-Mittelafrika, deutsches Kolonialprojekt und Kriegsziel